VI округ () или Терезварош () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 Терезварош

Окрузи Будимпеште